Charles Bonie (1818-1904) : officier de marine français;
 Édouard Bonie (1819-1894) : magistrat et collectionneur français, frère du précédent.